McNab oder Mac(-)Nab ist der Familienname folgender Personen:
 Allan MacNab (1798–1862), kanadischer Politiker
 Archibald Peter McNab (1864–1945), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Andy McNab (* 1959), britischer Schriftsteller
 Bob McNab (* 1943), englischer Fußballspieler
 Chris McNab (* 1970), britischer Autor und Militärexperte
 Claire McNab, Pseudonym von Claire Carmichael (* 1940), australische Schriftstellerin
 Colin McNab (* 1961), schottischer Schachgroßmeister
 Jack McNab (1924–2009), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Jock McNab (1895–1949), schottischer Fußballspieler
 John McNab, namibischer traditioneller Führer
 Maurice Mac-Nab (1856–1889), französischer Dichter und Sänger
 Max McNab (1924–2007), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mercedes McNab (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Peter McNab (1952–2022), kanadischer Eishockeyspieler

McNab ist ein Ortsname:
 McNab (Arkansas), USA
 Macnab (Eswatini), Ort in der Region Manzini in Eswatini

Siehe auch:
 Clan Macnab
 McNab (Hunderasse)
 Donovan McNabb
 Kap McNab, Kap, welches das südliche Ende von Buckle Island in der Gruppe der ostantarktischen Balleny-Inseln bildet
 NAB